Pandan Jaya (Geragai), een plaats in Indonesië
Pandan Jaya (Madang Suku II), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing